Santervás puede referirse a:

 Santervás de la Vega, municipio de la provincia de Palencia, España.
 Santervás del Burgo, localidad del municipio de Fuentearmegil, provincia de Soria, España.
 Santervás de la Sierra, localidad del municipio de Garray, provincia de Soria, España.
 Santervás de Campos, municipio de la provincia de Valladolid, España.